A Maniraptoriformes a dinoszauruszok egyik kládja, amelybe az ornithomimosaurusok és a maniraptorák tartoznak. Ezt a csoportot Thomas R. Holtz Jr. hozta létre, ide sorolva az Ornithomimus és a madarak legújabb közös ősét és annak valamennyi leszármazottját.

Fosszilis bizonyíték 
A közelmúltban sok olyan fosszíliát fedeztek fel, főként Kínában, amely ebbe a kládba tartozik. A tollas dinoszauruszok közül is sok ide sorolható. A csoport egyik tagja, az alvarezsaurida Shuvuuia fosszíliája olyan béta-keratin fehérje maradványait tartalmazza, ami megegyezik a madarak tollaiban levővel.

A maniraptoriformesek sok, majdnem teljes fosszíliája a késő jura korból származik. A Bajorországban felfedezett Archaeopteryx 155–150 millió évvel ezelőtt élt. Az Ornitholestes, a WDC DML 110 azonosítójú troodontida, a Coelurus fragilis és a Tanycolagreus topwilsoni mind 150 millió évvel ezelőttről, a Morrison-formációból, Wyoming államból származnak. A jelenleg vitatott korú kínai Daohugou-pad (Taohukou-pad), melyből az Epidendrosaurus és a Pedopenna ismertté vált, körülbelül 160 vagy 145 millió éves lehet.

A kora kréta kori fosszíliák nagy elterjedése és a morfológiai bizonyíték arra utalnak, hogy a maniraptoriformesek fő fejlődési ága még a jura időszak vége előtt különvált.

A közelmúltig úgy vélték, hogy a Tyrannosaurus rokonai maniraptoriformesek voltak, de ez jelenleg valószínűtlennek tűnik.

A kutatások története 
1994-ben Thomas Holtz egyik tanulmánya közeli rokonságot állapított meg az Ornithomimosauria alrendág és a Troodontidae család között, és e két csoportnak a Bullatosauria nevet adta. Holtz 1999-ben elvetette ezt a lehetőséget, és a legtöbb őslénykutató jelenleg úgy tartja, hogy a troodontidák jóval közelebb állnak a madarakhoz, illetve a dromaeosauridákhoz, mint az ornithomimosaurusokhoz, ezért a Bullatosauriát elvetették. A név a két csoport közös jellemzőjére, a duzzadt ékcsontra utalt. Holtz a csoportot olyan kládként definiálta, amely tartalmazza a Troodon és az Ornithomimus legújabb közös ősét és annak valamennyi leszármazottját. A fogalmat ma redundánsnak tekintik, ezért a Bullatosauria klád a Maniraptoriformes szinonimájának számít.

Osztályozás 
Az alábbi kladogram nagyrészt Phil Senter (2007-es) cikke alapján készült.

1 Maniraptoriformes, 2 Ornithomimosauria, 3 Maniraptora, 4 Therizinosauroidea, 5 Therizinosauridae, 6 Alvarezsauridae, 7 Oviraptorosauria, 8 Oviraptoridae, 9 Ingeniinae, 10 Paraves, 11 Avialae, 12 Aves, 13 Ornithurae, 14 Deinonychosauria, 15 Troodontidae, 16 Dromaeosauridae, 17 Unenlagiinae, 18 Microraptoria, 19 Dromaeosaurinae

Lásd még 
 Coelurosauria
 Maniraptora

Jegyzetek

Fordítás 
 

Coelurosaurusok